Барави, Кахабер (Каха) Мекеевич (род. 1972 году) — советский боксёр, чемпион СССР 1991 года. Езид по национальности. Мастер спорта СССР международного класса, победитель первенств СССР среди юниоров 1989—1990 годов, чемпион Европы и Мира среди юниоров 1990 года. Чемпион СССР 1991 года.

Биография 
Барави Кахабер (Каха) Мекеевич родился в городе Тбилиси в семье служащих по фамилии Шамоян. Его отец Шамоян Меке боксёр, призёр ЦС Динамо СССР 1970 года. Боксом Кахабер начал заниматься в 1986 году у тренеров: отца Меке Шамояна, Юрия Шепеткова, Гарика Хачатурова. Избрал себе в 1988 году псевдоним Барави и под этим псевдонимом выступал в соревнованиях по боксу, представляя всесоюзное общество Трудовые Резервы СССР. Являлся победителем и чемпионом этого общества — ТР СССР с 1987 по 1991 год среди юношей, юниоров и взрослых. В 1988 году в весовой категории 50 кг завоевал первое место в первенстве общества ТР СССР и первенстве СССР среди юношей. В 1989 году завоевал первое место в первенстве СССР среди юниоров в весовой категории 54 кг. В этом же 1989 году в весовой категории 54 кг завоевал бронзовую медаль на чемпионате Мира среди юниоров в Пуэрто-Рико. В 1990 году завоевал в весовой категории 54 кг в городе Иркутске с 1-11 марта, первое место на первенстве СССР среди юниоров . В этом же 1990 году в весовой категории 54 кг завоевал золотую медаль в чемпионате Европы среди юниоров прошедшем в Чехии и золотую медаль в чемпионате Мира среди юниоров прошедшем в Перу.

В последнем в истории СССР, чемпионате СССР — прошедшем в городе Казань в помещении Дворца культуры Казанского Государственного университета с 24 января по 3 февраля 1991 года, Кахабер Барави завоевал золотую медаль и титул чемпиона СССР в весовой категории 57 кг. В данном чемпионате он провёл четыре боя и одержал убедительные победы над боксёрами:
 Галикаев Сергей, МСМК, Челябинск, СА, РСФСР.
 Джамалдаев Юнус, МС, Грозный, ДН, РСФСР.
 Оганесян Тигран, МС, Ленинакан, ПФ, Армения.
 Фаат Гатин, МСМК, Казань, ПФ.

Продолжал выступать в чемпионатах России с 1991 включительно по 1997 год. Неоднократно занимал в этот период времени призовые места на чемпионатах России в весовых категориях от 57 до 67 кг. Является боксёром техником работающим на дальней дистанции. Левша работает в классической правосторонней стойке. Имеет на своём боевом счёту 107 боёв из них в 94 боях одержал победу. Имеет 13 поражений. Все бои провёл на любительском ринге.

Литература 
 «Ринг России» (Информационный сборник) № 1 г. Москва 1991 г. Государственный Комитет РСФСР по Физической Культуре и Спорту. Федерация Бокса РСФСР.
 Программа первенства СССР по боксу среди юношей 4-12 1989 года гор. Могилев. Федерация Бокса СССР.
 ГОСКОМСПОРТ СССР — Бокс Экспресс-Информация Прессцентр — Чемпионат Советского Союза г. Казань 1991 г.
 Газета «Заря Востока» 1989 год раздел Спорт ст. «За явным преимуществом» о Барави рассказывает Армен Бурдянц. https://www.youtube.com/watch?v=hgsOR0FpFJc

Ссылки 
  У Грузии девять чемпионов СССР.
 К.Барави в Перу на чемпионате Мира.
  Видео Казанского чемпионата СССР.
 К.Барави в Чехии и в Перу на чемпионатах Европы и Мира среди юниоров.
  Барави К. в бою на Чемпионате России.

Чемпионы СССР по боксу